

Aziende 
 Juan López – marca di sigari cubani

Persone 
 Juan López (1454-1501) – cardinale spagnolo
 Juan López (1524-1632) – vescovo cattolico spagnolo
 Juan López – pilota motociclistico spagnolo
 Juan López – allenatore di calcio uruguaiano
 Juan López – allenatore di calcio spagnolo
 Juan López – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Juan López – ex calciatore cileno
 Juan López – regista colombiano
 Juan López – pugile portoricano
 Juan López – fumettista spagnolo